Dasse steht für:

 einen ehemaligen belgischen Automobilhersteller, siehe Automobiles Dasse

Dasse ist der Familienname folgender Personen:

 Bonnie Dasse (* 1959), amerikanische Leichtathletin
 Gabriele Dasse (* 1960), deutsche Politikerin der Grün-Alternativen Liste (GAL)